Viken – okręg (fylke) w Norwegii
 Viken – miejscowość (tätort) w Szwecji
 Viken – jezioro w Szwecji
 Viken – kraina historyczna w Skandynawii